Breusing ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Breusing (1853–1914), deutscher Admiral, Chef des Werftdepartements im Reichsmarineamt
 Arthur Breusing (1818–1892), Geograph, Navigationslehrer und Direktor der Seefahrtschule in Bremen
 Carl Theodor Breusing (1789–1867), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Georg Breusing (1820–1882), Oberzollinspektor in Emden, Gründer des ersten Vereins zur Rettung Schiffbrüchiger in Deutschland
 Ima Breusing (1886–1968), deutsche Malerin und Grafikerin
 Rolf Breusing (1910–2004), Landrat des Kreises Stormarn in der Zeit des Nationalsozialismus